Dexter puede referirse a:

Personas 
Apellido
 Al Dexter (1905–1984)
 Brad Dexter (1917–2002)
 Caroline Dexter (1819–1884)
 Charles O. Dexter
 Colin Dexter, OBE (1930)
 Darrell Dexter, 
 Elliott Dexter (1870–1941)
 Felix Dexter
 Henry Martyn Dexter (1821–1890)
 James Dexter
 Neil Dexter (1984)
 Samuel Dexter (1761–1816)
 Simon Newton Dexter (1785–1862)
 Ted Dexter

Nombre
 Dexter (singer) (1973)
 Dexter Blackstock (1986),
 Dexter Dalwood (1960)
 Dexter M. Ferry (1873–1959)
 Dexter Fletcher (1966)
 Dexter Gordon (1923–1990)
 Dexter Holland (1965)
 Dexter Horton (1825–1904)
 Dexter Vines

Ficción 
 Dexter's Laboratory, serie animada de 1996 a 2003
 Dexter Morgan,un asesino serial finticio, que ha aparecido en diversos medios:
 Serie de libros:
 Darkly Dreaming Dexter (2004)
 Dearly Devoted Dexter (2005)
 Dexter in the Dark (2007)
 Dexter by Design (2009)
 Dexter is Delicious (2010)
 Dexter (serie) (2006–presente), basada en Darkly Dreaming Dexter
 "Dexter" (episodio)

Lugares 
Estados Unidos
 Dexter (Georgia)
 Dexter (Iowa)
 Dexter (Kansas)
 Dexter (Maine)
 Dexter (Míchigan)
 Dexter (Minnesota)
 Dexter (Misuri)
 Dexter (Nueva York)
 Dexter (Nuevo México)
 Dexter City (Ohio)
 Dexter (Oregón)
 Dexter (Wisconsin)
 Municipio de Dexter (Míchigan)
 Municipio de Dexter (Minnesota)

Canadá
 Dexter, Ontario, Canadá